Чемпионат Нидерландов по футболу 1972—1973 является 17 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 16 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 849 гола (в среднем 2,77 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 НАК стал обладателем Кубка Нидерландов 1972—1973 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
3 «ФК Амстердам» был основан после слияния клубов «Блау Вит» и «ДВС». Позже с «ФК Амстердамом» объединился ещё один клуб — «Волевейккерс»,

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1972/1973
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1972 году
Спорт в Нидерландах в 1973 году